«Коммерческая газета» (1803—1861) — периодическое издание в СПб при департаменте внешней торговли.
 «Коммерческая газета» (в 1893 и после 1905) — ежедневная газета в Одессе; ред.-изд. С. И. Соколовский.

Примечания